Вольное (), село, 
Черниговский сельский совет,
Лозовский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323987503. Население по переписи 2001 года составляет 31 (21/10 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Вольное находится в балке Злодейка по которой протекает пересыхающий ручей с запрудими. Ручей через 4 км впадает в реку Лозовая.
На расстоянии в 2 км находится посёлок Черниговское.
На расстоянии в 1 км проходит железная дорога, станция Прядкин.
В 2-х км проходит автомобильная дорога .

История 
 1929 — дата основания как хутор Вольный.
 1965 — переименовано в село Вольное.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины